Prini ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Prini (1943–2016), italienischer Künstler der Arte Povera
 Giovanni Prini (1877–1958), italienischer Bildhauer und Maler
 Giuliano Prini (1910–1941), italienischer Marineoffizier
 Maurilio Prini (1932–2009), italienischer Fußballspieler